Face (właśc. Iwan Driomin) – rosyjski raper
 face – określenie zawodnika w wrestlingu